Die Saison 2010/11 der NRW-Liga war die dritte Spielzeit der Fußball-NRW-Liga als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 13. August 2010 und endete mit dem letzten Spieltag am 28. Mai 2011. Der Meister wurde Rot-Weiss Essen mit fünf Punkten Vorsprung auf den TSV Germania Windeck. Den Essenern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. Durch den Aufstiegsverzicht der Windecker rückte der Drittplatzierte SC Fortuna Köln als zweiter Aufsteiger in die Regionalliga nach.

Am 18. Dezember 2010 zog der 1. FC Kleve seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Alle bisher ausgetragenen Spiele des 1. FC Kleve wurden aus der Wertung genommen. Der FC Wegberg-Beeck und die SpVgg Erkenschwick kündigten vorzeitig an, keine Lizenz für die folgende Saison zu beantragen und standen damit als weitere Absteiger fest. Als viertes Team stieg der TSV Germania Windeck ab, der sowohl auf sein Aufstiegsrecht in die Regionalliga als auch auf einen Startplatz in der NRW-Liga verzichtete. Somit gab es keinen sportlichen Absteiger.

Die Aufsteiger waren der FC Viktoria Köln aus der Mittelrheinliga, der TuS Dornberg aus der Niederrheinliga sowie der KFC Uerdingen 05 und der TuS Erndtebrück aus den beiden Staffeln der Westfalenliga. Der Meister der Mittelrheinliga, der FC Junkersdorf, trat zur Saison 2011/12 dem FC Viktoria Köln bei. Aus der Regionalliga West stieg die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld und aus der 3. Liga der insolvente Rot Weiss Ahlen in die NRW-Liga ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten

Weblinks 
 NRW-Liga 2010/11 bei kicker.de
 NRW-Liga 2010/11 bei fussballdaten.de

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11